Buist se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Buist
 Robert Buist